Васюковская — название населённых пунктов.

Россия 
 Васюковская — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Васюковская — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.